Kádár József (1850–1939) erdélyi magyar tanár, szakíró
 Kádár József (1936–2019) festőművész, fotóművész, grafikus, szobrász
 Kádár József (1952) vízilabdázó, edző, sportvezető